Серге́й Гера́симов:
 Герасимов, Сергей Аполлинариевич (1906—1985) — советский кинорежиссёр и сценарист, актёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 Герасимов, Сергей Васильевич (1885—1964) — русский и советский художник.
 Герасимов, Сергей Викторович (род. 1967) — российский дзюдоист и тренер.
 Герасимов, Сергей Владимирович (род. 1964) — русский писатель-фантаст.
 Герасимов, Сергей Герасимович (1911—1985) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Герасимов, Сергей Дмитриевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Герасимов, Сергей Михайлович (1911—1994) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР.